Leeflang is een in Nederland en Suriname voorkomende achternaam. Enkele bekende naamdragers zijn: 
Coenraad Gerardus Leeflang (1890-1964), een Nederlands fotograaf
Chris Leeflang (1904-1993), een Utrechtse boekhandelaar, een van de oprichters van de stichting De Roos, van 1948 tot 1960 voorzitter van het CPNB en bedenker van het Boekenbal
Ernst Leeflang (overleden 1994), orgelbouwer te Middelharnis, later Apeldoorn
Ed Leeflang (1929-2008), Nederlands dichter
Frank Leeflang (1936), Surinaams politicus en diplomaat
Huigen Leeflang (1961), Nederlands conservator
Frederieke Leeflang (1969), Nederlandse advocaat en bestuurder
Dennis Leeflang (1979), muzikant

Leeflang was volgens de analyse door het Meertens Instituut in 1947 de meestvoorkomende ‘zinwoordnaam’, met 1102 naamdragers. In 2007 was het aantal Leeflangen in Nederland gestegen tot bijna 1500.

Leeflang is ook de naam van een familie in de Nederlandse vertaling van de Harry Potter-reeks. In de oorspronkelijke, Engelse uitgave heet deze familie Lovegood.
Twee leden van deze familie komen in de boeken bij name voor als personage:
Xenofilus Leeflang, de hoofdredacteur van "De Kibbelaar"
Loena Leeflang, zijn dochter, een student op Zweinstein

Nederlandse of Vlaamse achternaam